Cet article est un complément de l’article sur le manga xxxHOLiC. Il contient la liste des volumes du manga parus en presse du tome 1 au tome 19, ainsi que les volumes de sa suite intitulée xxxHOLiC Rei.

Volumes reliés

xxxHOLiC 

|}

xxxHOLiC Rei 

|}

Références

Édition japonaise 
xxxHOLiC

xxxHOLiC Rei

Édition française 
xxxHOLiC

xxxHOLiC Rei

xxxHOLiC